Киверники — название населённых пунктов:

Россия 
 Киверники — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Киверники — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.